W Polsce
 Łany Wielkie – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Sośnicowice 
 Łany Wielkie – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Łany Wielkie – gromada

Zobacz też 
 Łany Małe, Łany Średnie, Łany